Munn ist der Familienname folgender Personen:
 Allison Munn (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 H. Warner Munn (1903–1981), US-amerikanischer Schriftsteller
 Hugh Ian McGarvie-Munn (1919–1981), guatemaltekischer Botschafter
 Matthew J. Munn (* 1981), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Animator und Synchronsprecher
 Olivia Munn (* 1980), US-amerikanische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Steve Munn (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 William Azariah Munn (1864–1940), kanadischer Unternehmer und Historiker 

Siehe auch:
 Mun
 Mann (Begriffsklärung)